Аројо Кања има више значења:

 Аројо Кања (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Кања (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику